Sergej Borisovitsj Krylov, Russisch rechtsgeleerde, diplomaat en rechter
Sergej Krylov (autocoureur)